Trust Bank oder The Trust Bank steht für folgende Banken:

 Trust Bank (Gambia), Kreditinstitut in Gambia
 Trust Bank in Russland, siehe National Bank Trust
 The Trust Bank (Ghana), Kreditinstitut im Ghana
 Guaranty Trust Bank, Bank in Nigeria
 The Master Trust Bank of Japan, Kreditinstitut in Japan

Siehe auch:
 Trust Bank Building, Wolkenkratzer in Johannesburg
 Bankers Trust, US-amerikanisches Kreditinstitut